Бонч-Бруевич — фамилия.

Известные носители 
 Бонч-Бруевич, Алексей Михайлович (1916—2006) — физик, член-корреспондент РАН, сын М. А. Бонч-Бруевича.
 Бонч-Бруевич, Андрей Михайлович (1932—2011) — профессор кафедры радиотехнических систем МТУСИ, сын М. А. Бонч-Бруевича.
 Бонч-Бруевич, Вера Михайловна (1868—1918) — российская революционерка, литератор и врач.
 Бонч-Бруевич, Виктор Леопольдович (1923—1987) — советский физик-теоретик.
 Бонч-Бруевич, Владимир Дмитриевич (1873—1955) — революционер-большевик, советский партийный и государственный деятель, брат М. Д. Бонч-Бруевича.

См. также

Примечания